Wilkow ist der deutsche Name folgender Orte:

 Vlkov nad Lesy, Ortsteil der Gemeinde Běrunice in Tschechien
 Vlkov nad Lužnicí, Gemeinde in Tschechien
 Vlkov u Drahotěšic, Gemeinde in Tschechien

Wilków steht für:

Siehe auch:
 Wilkau